Командний чемпіонат світу із шахів 1985, що проходив з 15 по 28 листопада 1985 року в Люцерні (Швейцарія).
Першими переможцями командного чемпіонату світу стали шахісти збірної СРСР.

Регламент 
 Команда складається з 8 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 9 турів за круговою системою.
 Розподіл місць:
 Найбільша кількість індивідуальних очок;
 Найбільша кількість матчевих очок;
 Особиста зустріч

Учасники

Склади команд-учасників

Рух за турами

Турнірна таблиця

Індивідуальні нагороди 
 Перша шахівниця:

 Віктор Корчной () — 83,3 % (7½ з 9 очок)
 Анатолій Карпов () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Ентоні Майлс () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Друга шахівниця:
 Золтан Ріблі () — 72,2 % (6½ з 9 очок)
 Артур Юсупов () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Джон Нанн () — 50,0 % (4 з 8 очок)
 Мігель Кінтерос () — 50,0 % (4 з 8 очок)
 Третя шахівниця:

 Рафаель Ваганян ()  — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Дьюла Сакс () — 75,0 % (6 з 8 очок)
 Альдо Аїк () — 72,2 % (6½ з 9 очок)
 Четверта шахівниця:
 Йожеф Пінтер () — 66,7 % (6 з 9 очок)
 Сюй Цзюнь () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Дан Бербулеску () — 60,0 % (3 з 5 очок)
 П'ята шахівниця:
 Олександр Бєлявський () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Ханс Хехт () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Жан-Люк Сере () — 56,3 % (4½ з 8 очок)
 Джонатан Местел () — 56,3 % (4½ з 8 очок)
 Шоста шахівниця:

 Василь Смислов () — 70,0 % (3½ з 5 очок)
 Маррі Чандлер () — 68,8 % (5½ з 8 очок)
 Валентін Стойка () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Є Жунгуан () — 62,5 % (5 з 8 очок)
 Перша резервна шахівниця:
 Олександр Чернін () — 71,4 % (5 з 7 очок)
 Іштван Чом () — 64,3 % (4½ з 7 очок)
 Джанкарло Францоні () — 50,0 % (3 з 6 очок)
 Джеймс Пласкетт () — 50,0 % (2½ з 5 очок)
 Друга резервна шахівниця:
 Лев Полугаєвський () — 78,6 % (5½ з 7 очок)
 Жиль Міраллес () — 58,3 % (3½ з 6 очок)
 Константін Йонеску () — 50,0 % (2½ з 5 очок)
 Гільєрмо Соппе () — 50,0 % (2½ з 5 очок)

Шахісти з найкращим перфомансом 
 Віктор Корчной () — 2805 
 Ентоні Майлс () — 2699 
 Артур Юсупов () — 2692

Примітки

Посилання 
  1st World Team Chess Championship: Lucerne 1985  

Шахові турніри 1985
Командний чемпіонат світу із шахів
Шахові змагання у Швейцарії
Листопад 1985